Кейнс — фамилия. Известные носители:
 
 Кейнс, Скандар (род. 1991) — английско-ливанский актёр

См. также 
 Кейнсианство